Daignault ist der Name folgender Personen:

Eugène Daignault (1895–1960), kanadischer Schauspieler und Sänger
Pierre Daignault (1925–2003), kanadischer Schauspieler, Folksänger und Schriftsteller